Heinz Assmann (ur. 1931) – niemiecki polityk, członek SPD
 Heinz Assmann (1904-1954) – niemiecki wojskowy, podporucznik marynarki